Sorry 4 the Weight — восьмий сольний мікстейп американського репера Chief Keef, виданий 18 лютого 2015 р. Гост: DJ Holiday. Реліз має золотий статус на DatPiff (за критеріями сайту), його безкоштовно завантажили понад 137 тис. разів. Назва й обкладинка обігрують серію мікстейпів Lil Wayne Sorry 4 the Wait.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chief Keef